Усмань — місто у Липецькій області в Росії.
 Усмань — річка в Росії, притока річки Вороніж.

Див. також 
 Усманка
 Нова Усмань
 Усман